Łotewski koń gorącokrwisty
 Łotewski koń zimnokrwisty